Die Thalgo Australian Women’s Hardcourt Championships 1999 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 1999. Das Hartplatzturnier fand vom 1. bis 9. Januar 1999 in Gold Coast im Ortsteil Hope Island statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999